Midsland bezeichnet:

 Midsland (Terschelling), einen Ort der niederländischen Gemeinde Terschelling
 Midsland (Schiff, 1968), ein niederländisches Fährschiff
 Midsland (Schiff, 1974), ein niederländisches Fährschiff
 Hilma Hooker, ein Frachtschiff, das als Midsland in Dienst genommen wurde